Angina kan avse:
av latinets angere, sammantrycka, strypa)

 Angina pectoris – tillfälliga smärtattacker i bröstet som förekommer i samband med att hjärtats kranskärl inte klarar av att försörja hjärtmuskeln med blod
 Angina tonsillaris – en infektion i tonsillerna, "angina" i denna betydelse används mest i finlandssvenska